Martijn Tusveld (ur. 9 września 1993 w Utrechcie) – holenderski kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Holenderscy kolarze szosowi
Kolarze Team LottoNL-Jumbo
Kolarze Team Sunweb
Ludzie urodzeni w Utrechcie
Urodzeni w 1993